Satimensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Satimensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Satimensaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar